Конкурс песни Евровидение 1985 — 30-й конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 4 мая 1985 года в городе Гётеборг (Швеция) в концертном зале «Скандинавиум».

Конкурс впервые выиграла Норвегия. Эту страну представлял дуэт «Bobbysocks!» (Ханне Крог и Элизабет Андреассен) с песней «La det swinge» (Пусть будет свинг).

Место проведения 

Гётеборг или Йётеборг () — город на юго-западе Швеции в лене Вестра-Гёталанд. Является вторым по величине городом Швеции после Стокгольма. Расположен на берегу пролива Каттегат в устье реки Гёта-Эльв.

Конкурс 1985 года прошёл на арене «Скандинавиум», которая является домашней площадкой хоккейного клуба Фрёлунда и местом проведения ежегодного лошадиного шоу. Это был самый большой зал, принявший Евровидение на тот момент.

Формат 
Ведущей стала певица и комик Лилль Линдфорш, которая сама (в дуэте со Сванте Турессоном) участвовала в конкурсе 1966 года, и заняла второе место. Перед объявлением результатов юбка Линдфорш зацепилась за декорацию и слетела, но это был розыгрыш, и ведущая, после наигранного смущения, превратила верхнюю часть своего наряда в платье с длинными рукавами. Этот момент считается одним из самых запоминающихся в истории конкурса.

Участвующие страны 

На этот раз от участия отказались Нидерланды, где 4 мая — это День поминовения, и Югославия, которая также объявила эту дату траурной по случаю пятилетней годовщины со дня кончины Тито. Две страны вернулись на конкурс — Греция и Израиль. Таким образом, количество участников не изменилось.

Впервые конкурс выиграла Норвегия, страна, которая на тот момент считалась одной из самых неуспешных, поскольку неоднократно занимала последнее место, несколько раз даже не набрав ни одного балла. Об этом победительницам конкурса напомнила ведущая Лилль Линдфорш во время награждения, сказав, что она искеренне рада, что Норвегия наконец-то победила. Ханне Крог и Элизабет Андреассен во второй раз выступали на Евровидении. В 1971 году Ханне Крог приняла участие на конкурсе в возрасте 15 лет, а в 1982 году Элизабет Андреассен участвовала на конкурсе вместе с Кикки Даниэльссон (которая участвовала и в конкурсе этого года), представляя Швецию в составе дуэта «Chips».

Вернувшиеся исполнители 
  — Мариэлла Фарре (1983)
  — Пино Гаспарини (1977 — в составе группы «Pepe Lienhard Band»)
  — Аль Бано и Ромина Пауэр (1976)
  — Изхар Коэн (Победитель Евровидения 1978)
  — Кикки Даниэльссон (1982 — в составе дуэта «Chips»)
  — Ханне Крог (1971)
  — Элизабет Андреассен (1982 — в составе дуэта «Chips»)
  — Гари Люкс (1983 — в составе группы «Westend»)
  — «Hot Eyes» (1984)
  — Айрин Шир (1974, 1978)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  — Ноэл Килехан
  — Осси Рунне
  — Харис Андреадис
  — Вольфганг Кефер
  — Хуан-Карлос Кальдерон
  — Мишель Бернхольк
  — Гаро Мафян
  — Курт-Эрик Холмквист
  — Жозе Калвариу
  — Райнер Пич
  — Коби Ошрат
  — Фьоренцо Дзанотти
  — Терье Фьярн
  — Джон Коулмэн
  — Анита Керр
  — Курт-Эрик Холмквист
  — Рихард Остеррайхер
  — Норберт Даум
  — Харис Андреадис

Результаты

Голосование

12 баллов в финале 

Результаты голосования объявляли:

  — Джон Скехан
  — Аннеми Генец
  — Анна Партелиду
  — Бент Хениус
  — Матильде Харрин
  — Клементин Селари
  — Фатих Орбай
  — Ан Плугартс
  — Мария Маргарида Гашпар
  — Кристоф Доймлинг
  — Ицхак Шимони
  — Беатриче Кори
  — Эрик Дисен
  — Колин Берри
  — Мишель Штокер
  — Агнета Бульме-Бёрьефорш
  — Крис Лонер
  — Фредерика Рьес
  — Ирини Гавала

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1985 год в музыке